Tenis ziemny na Igrzyskach Małych Państw Europy 2011 – turniej tenisowy, który był rozgrywany w dniach 1–4 czerwca 2011 roku podczas igrzysk małych państw Europy w Liechtensteinie. Zawodnicy zmagali się na obiektach Tenniscenter Bannholz. Tenisiści rywalizowali w pięciu konkurencjach: singlu i deblu mężczyzn oraz kobiet oraz w grze mieszanej.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

Igrzyska Małych Państw Europy 2011
2011 w tenisie ziemnym
2011